

Mitologia 
 Erato – personaggio della mitologia greca, era una delle nove Muse
 Erato – personaggio della mitologia greca, una delle dodici figlie di Danao e Polisso
 Erato – personaggio della mitologia greca una delle driadi. Sposò Arcade e fu madre di Azano, Elato ed Afeida
 Erato – personaggio della mitologia greca una delle Nereidi
 Erato – personaggio della mitologia greca una delle figlie di Tespio. Diede un figlio a Eracle di nome Dinaste

Altro 
 Erato – etichetta discografica
 Erato d'Armenia – antica regina del regno di Armenia
 62 Erato – asteroide
 Erato – genere di piante della famiglia delle Asteraceae
 Erato – dipinto di Angeo Maccagnino
 Erato - Genere di piante delle Asteraceae